Генри Миллер Шрив (; 21 октября 1785 — 6 марта 1851) — американский речной капитан и изобретатель.

Биография 
Генри Шрив родился в 1785 году в округе Берлингтон (Нью-Джерси). Его отец Израэль Шрив (англ.) был квакером и участником Американской революции. С 1799 года Генри Шрив плавал по рекам, занимался пушной торговлей. В 1814 году Шрив в качестве капитана парохода «Энтерпрайз» принял участие в битве за Новый Орлеан. В 1815 году на «Энтерпрайзе» он прошёл путь от Нового Орлеана до Луисвилла по Миссисипи и Огайо. В 1816 году он по собственному проекту построил пароход «Вашингтон», который имел плоское дно и вторую палубу.

С 1821 года Шрив задумывался о том, как очистить реки от коряг, которые мешали судоходству. В 1827 году он был назначен руководителем по улучшению западных рек. Шрив построил пароход «Гелиополис», специально предназначенный для очистки рек, и в 1829 году приступил к работе. К концу 1830 года он очистил 200 миль на реке Миссисипи. Затем, до 1840 года он занимался очисткой Ред-Ривер (в частности, озера Каддо) и других притоков Миссисипи. Пароходы Шрива были прозваны «Зубодёрами Дяди Сэма» (Uncle Sam’s Tooth Pullers). Последние годы Шрив провёл в Сент-Луисе, где умер в 1851 году.

В честь него был назван город Шривпорт, стоящий на Ред-Ривер.

Примечания

Литература 
 Florence L. Dorsey. Master of the Mississippi: The Story of Henry Shreve, Who Taught a River to Fetch and Carry for the Nation. Pelican Publishing, 1999.
 Stewart H. Holbrook. Lost Men of American History. The Macmillan Company, 1948. P. 124—126.

Ссылки 

 Henry Miller Shreve. Encyclopedia Britannica

Изобретатели США
Участники Англо-американской войны 1812 года
Предприниматели США